Malek to jedna z form arabskiego słowa Malik.

Jako nazwisko:
 Natalia Malek (ur. 1988), polska poetka
 Rami Malek (ur. 1981), amerykański aktor pochodzenia egipskiego 
 Redha Malek (1931–2017), polityk algierski 
 Roman Malek (ur. 1951), polski sinolog i ksiądz katolicki
 Tatjana Malek (ur. 1987), niemiecka tenisistka polskiego pochodzenia
 Jan Michał Małek (ur. 1928),  inżynier, emigrant osiadły w Kalifornii, przedsiębiorca, działacz polsko-amerykański

Jako imię:
 Malek Maath (ur. 1981), piłkarz z Arabii Saudyjskiej